North Berwick – burgh della Scozia (Regno Unito)
 North Berwick – città della Contea di York, Maine (Stati Uniti d'America)